Velika nagrada Monaka 1999 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 16. maja 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,547
|
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,611
| +0,064
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,956
| +0,409
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:21,011
| +0,464
|-
! 5
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:21,530
| +0,983
|-
! 6
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:21,556
| +1,009
|-
! 7
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:21,769
| +1,222
|-
! 8
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:21,827
| +1,280
|-
! 9
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:21,938
| +1,391
|-
! 10
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:21,968
| +1,421
|-
! 11
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:22,152
| +1,605
|-
! 12
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 1:22,241
| +1,694
|-
! 13
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:22,248
| +1,701
|-
! 14
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:22,354
| +1,807
|-
! 15
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:22,659
| +2,112
|-
! 16
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:22,719
| +2,172
|-
! 17
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:22,832
| +2,285
|-
! 18
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:22,916
| +2,369
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:23,290
| +2,743
|-
! 20
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:23,765
| +3,218
|-
! 21
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:24,260
| +3,713
|-
! 22
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:24,914
| +4,367
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 78
| 1:49:31,812
| 2
| 10
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 78
| + 30,476 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 78
| + 37,483 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 78
| + 54,009 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 77
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 77
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 77
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 76
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 9
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 71
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 54
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 50
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 49
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 40
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 36
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 36
| Zavore
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 36
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 32
| Puščanje olja
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 32
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 30
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 24
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 10
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 3
| Trčenje
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999